Уэст-Ривер ():

 Уэст-Ривер (Вайоминг)
 Уэст-Ривер (Вермонт)
 Уэст-Ривер (Коннектикут)
 Уэст-Ривер (Мэн)
 Уэст-Ривер (Массачусетс)
 Уэст-Ривер (Мэриленд)
 Уэст-Ривер (Нью-Йорк)
 Уэст-Ривер (Род-Айленд)